Штормівська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Сакський район
 Штормівська сільська рада — Луганська область, Новоайдарський район